Carl Axel Trolle kan avse:

Carl Axel Trolle (1810–1879), lanthushållare och riksdagsman, far till Carl Axel Trolle (1862–1919)
Carl Axel Trolle (1862–1919), en svensk jurist, riksdagsman och lantbrukare, son till Carl Axel Trolle (1810–1879)
Carl-Axel Trolle (1934–1997), en svensk lantmästare

Se även
Carl Axel Trolle-Wachtmeister (1754–1810), en svensk greve, riksdrots och justitiekansler, justitieråd och justitiestatsminister